MTI — група компаній в Україні
 MTI hi-tech дистрибуція — імпортер IT-товарів та рішень
 Угорська телеграфна агенція (MTI, Magyar Távirati Iroda — буквально «Угорський телеграфічний офіс») — угорська інформаційна агенція.